Хольк — многозначный термин.

 Хольк (хулк, халк) — североевропейское парусное судно X—XVI веков.

Фамилия;

Известные носители:

  (род. 1981) — немецкий борец, неоднократный участник чемпионатов мира и Европы.
 Хольк, Генрих фон (1599—1633) — немецкий наёмник, военачальник; генерал-фельдмаршал Австрии.